

Ферндейл — місто, штат Каліфорнія
 Ферндейл — місто, штат Мічиган
 Ферндейл — місто, штат Пенсільванія
 Ферндейл — місто, штат Вашингтон
 Ферндейл — переписна місцевість, штат Флорида
 Ферндейл — переписна місцевість, штат Меріленд